Osoby o nazwiku Erben:
 Karel Jaromír Erben – czeski etnograf
 Henry Erben – amerykański admirał
 Václav Erben – czeski pisarz
 Valentin Erben – austriacki wiolonczelista

Inne:
 (40106) Erben – planetoida
 USS "Erben" (DD-631) – amerykański niszczyciel